Айра Херсковиц (Ira Herskowitz; 14 июля 1946, Бруклин, Нью-Йорк — 28 апреля 2003, Сан-Франциско, Калифорния) — американский . Член Национальных Академии наук (1986) и Медицинской академии (2002) США, профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Окончил Калифорнийский технологический институт (бакалавр, 1967). В 1971 году в Массачусетском технологическом институте получил степень доктора философии по микробиологии. Как вспоминал Дэвид Ботштейн, он фактически стал первым постдоком в его лаборатории. В 1972 году открыл собственную лабораторию в Орегонском университете. C 1982 года в Калифорнийском университете в Сан-Франциско, с 1990 по 1995 год возглавлял его кафедру биохимии и биофизики.
В 1985 году президент Генетического общества Америки ().
Умер от рака.

Член Американской академии искусств и наук (1988).

Награды и отличия 
  (1983)
 NAS Award for Scientific Reviewing (1985)
 Стипендия Мак-Артура (1987)
  (1988)
 Медаль Томаса Ханта Моргана, Общество генетики Америки (2002)
 Премия Розенстила (2002)

Примечания

Ссылки 
 Ira Herskowitz dies // The Scientist Magazine

Умершие от рака
Члены Национальной академии наук США
Члены Национальной медицинской академии США
Члены Американской академии искусств и наук
Профессора Калифорнийского университета в Сан-Франциско
Выпускники Калифорнийского технологического института
доктора философии по микробиологии
Лауреаты премии Розенстила
Президенты Общества генетики Америки